Kristianopel kan syfta på:

 Kristianopels socken – socken i Blekinge
 Kristianopel (lydköping) – en lydköping under Karlskrona stad 1686–1862
 Kristianopels landskommun – en tidigare kommun i Blekinge län 1863–1951
 Kristianopels municipalköping – en municipalköping i Kristianopels landskommun 1863–1923
 Kristianopels municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1924–1951
 Kristianopels församling – en församling i Lunds stift 
 Kristianopels kyrka – en kyrkobyggnad i Kristianopels församling
 Kristianopels distrikt – ett distrikt i Karlskrona kommun och Blekinge län 2016–
 Kristianopel – en småort i Kristianopels socken i Karlskrona kommun
 Christianopel – en dansk stad 1599–1658